La Coppa di Israele 1998-1999 è la 39ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1998-1999

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1998
Pallacanestro nel 1999
Coppa di Israele di pallacanestro maschile